Аграрная революция — процесс, связанный с изменениями и нововведениями в сельском хозяйстве, которые приводят к новому характеру производственных отношений, к увеличению продовольственного или иного земледельческого производства, а также способствующие изменению характера общества с аграрного на индустриальное.

Так, например, для подобной революции характерен переход от натурального к товарному производству, введение наёмного труда, сокращение числа мелкокрестьянских хозяйств и переход земельной собственности в ведение крупных землевладельцев.

Основной моделью подобной революции считается «огораживание» — насильственная ликвидация общинных земель и обычаев в Англии.

Примеры аграрных революций 
 Неолитическая аграрная революция (ок. 11 тысяч лет назад)
 Исламская аграрная революция (X век)
 Британская аграрная революция (XVIII век)
 Шотландская аграрная революция (XVIII век)

См. также 
 Зелёная революция (вторая половина XX века)

Примечания

Литература 
 

Аграрная революция
Община